Orthodontie ( „aufrecht“, „gerade“,  „Zahn“) steht für: 

 Zahnregulierung, Bewegen von Zähnen im Rahmen der Kieferorthopädie
 Geradbiß, Geradstand gegenüberliegender Schneidezähne
 Ansatzrichtung der Schneidezähne im Zwischenkiefer, bei der diese einen rechten Winkel mit der Schädelachse bilden